Delgadillo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claudio Delgadillo
 Raymundo Ramírez Delgadillo